Der Wettkampf der Frauen im Degenfechten bei den Olympischen Spielen 2012 in London fand am 30. Juli 2012 im Exhibition Centre London statt.

Titelträger

Zeitplan 
 1. Runde: 30. Juli 2012, 10:30 Uhr (Ortszeit)
 2. Runde: 30. Juli 2012, 10:30 Uhr (Ortszeit)
 Achtelfinale: 30. Juli 2012, 10:30 Uhr (Ortszeit)
 Viertelfinale: 30. Juli 2012, 10:30 Uhr (Ortszeit)
 Halbfinale: 30. Juli 2012, 18:00 Uhr (Ortszeit)
 Gefecht um Bronze: 30. Juli 2012, 19:00 Uhr (Ortszeit)
 Finale: 30. Juli 2012, 19:40 Uhr (Ortszeit)

Ergebnis

Finalrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 Fechten auf der offiziellen Homepage von London 2012

Degen Frauen